Hai//om kan zijn:

 Hai//om (taal), een Khoisan-taal in Namibië gesproken door de Hai//om
 Hai//om (volk), etnische San bevolkingsgroep wonende in Namibië